When Women Rule – film del 1908 diretto da Lewin Fitzhamon
 When Women Rule – film del 1912 diretto da Joseph Sullivan
 When Women Rule – film del 1915 diretto da Joe Evans